Slasher puede referirse a:

 Slasher, un subgénero del cine de terror.

 Slasher, alias del personaje de ficción de Marvel Sabretooth (Dientes de Sable).

 Slasher, serie de terror.